Les parisiens (Le genre humain - 1ère partie: Les Parisiens) è un film del 2004 diretto da Claude Lelouch.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici